Лопушна може да се отнася за:

 Лопушна, село в Североизточна България;
 Лопушна, до 1958 г. е името на село Георги Дамяново;
 Лопушна, биосферен резерват в природен парк Странджа;
 Лопушня, село в Западна България.